Trimerophorella är ett släkte av mångfotingar. Trimerophorella ingår i familjen Neoatractosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Trimerophorella